Бели Поток је приградско насеље у општини Вождовац у граду Београду, које се налази на источним обронцима Авале. Према попису из 2011. било је 3621 становника.

Овде се налазе Црква Свете Марије Магдалине у Белом Потоку, Стара кућа породице Живковић у Белом Потоку, Митровићев дом на Авали и Железничка станица Бели Поток.

Испод Авале, у атару Белог Потока, изграђено је неколико вила 1930-тих, након што је Дедиње изгубило ранији изглед излетишта.

Демографија 

У насељу Бели Поток живи 2751 пунолетни становник, а просечна старост становништва износи 39,1 година (38,6 код мушкараца и 39,6 код жена). У насељу има 1112 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,07.

Ово насеље је у великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Види још 
 Васа Чарапић

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Вождовачка насеља
Београдска насеља
Википројект географија/Насеља у Србији
Авала